Smrt krásných srnců je název těchto titulů: 
Smrt krásných srnců (kniha) – povídková kniha spisovatele Oty Pavla
Smrt krásných srnců (film) – stejnojmenný film režiséra Karla Kachyni natočený podle této knihy
Smrt krásných srnců (studentský film) – studentský (absolventský) film Vladimíra Merty také podle knihy Oty Pavla